Podocapsa är ett släkte av svampar. Podocapsa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Podocapsa